Eslava steht für:

 Eslava (Navarra), eine Gemeinde in der spanischen Autonomen Gemeinschaft Navarra

Eslava ist der Familienname folgender Personen:

 Miguel Ángel Alemán Eslava (1922–1992), argentinischer Geistlicher
 Miguel Hilarión Eslava (1807–1878), spanischer Komponist, Musikforscher und Musikpädagoge
 Sebastián de Eslava y Lazaga (1685–1759), Vizekönig von Neugranada